

Patronyme 

Marie-Madeleine Dreux d'Aubray (1630-1676), empoisonneuse française.

Pseudonyme 

 Thérèse Aubray (1888-1974) écrivaine, poète et traductrice française.

Titres 

 La Marquise d'Aubray (1974), bande dessinée de Mazel et Raoul Cauvin.